Верийское кладбище (, ) — кладбище в Тбилиси, в районе Вера.

История 
Основано в 1836 году.

В 1844 году на средства  на кладбище была построена церковь Сурб Хач.

После 1920 года считалось закрытым.

Во время правления Гамсахурдия (14 апреля 1991 года — 6 января 1992 года) захоронения были возобновлены. Кладбищенская церковь была переосвящена в грузинскую православную церковь Святого Пантелеимона.

Известные захоронения 
См. категорию Похороненные на Верийском кладбище

На Верийском кладбище похоронены многие известные тифлисские армяне — первый градоначальник Тифлиса генерал Еремия Арцруни, писатель и педагог Арутюн Туманян, табачный промышленник и фабрикант Михаил Бозарчянц, лингвист, педагог и арменовед Шаан Джрпетян, первый цинкограф Тифлиса Саркис Согомонян, архитектор Гавриил Тер-Микелов, врач Никогайос Худадян.

В 1942 году здесь был похоронен умерший в Тбилиси лидер коммунистической партии Испании Хосе Диас.

Среди похороненных в новое время — олимпийский чемпион Зураб Саканделидзе (1945—2004), скончавшийся в Москве бывший министр внутренних дел и госбезопасности Грузии Шота Квирая, бывшая солистка ансамбля «Мзиури» Кетино Пирцхалава, актёр и певец Вахтанг Кикабидзе.

Литература

Примечания

Ссылки 
Верийский квартал

АРМЯНСКОЕ «ВЕРИЙСКОЕ» КЛАДБИЩЕ В ТБИЛИСИ….(TBILISSKIE ARMЯNI)

Сохраним память предков в Тбилиси
Кладбища Тбилиси